Jindřich Ferdinand Salvátor Toskánský (: Heinrich Ferdinand Salvator Maria Joseph Leopold Karl Ludwig Pius Albert Rupert Katharina von Ricci von Österreich-Toscana; 13. února 1878, Salcburk – 21. května 1969, Salcburk) byl rakouský arcivévoda a toskánský princ z toskánské linie Habsbursko-Lotrinské dynastie.

Život 
Byl čtvrtým synem posledního toskánského velkovévody Ferdinanda IV. a parmské princezny Alice. Měl deset sourozenců, se kterými vyrůstal v rakouském Salcburku.

Jako většina arcivévodů byl vojákem. V roce 1906 dosáhl hodnosti rytmistra, po osmi letech ze zdravotních důvodů z armády odešel. Po zrušení monarchie se Jindřich, jako většina jeho sourozenců, zřekl svých nároků a uznal tzv. Habsburský zákon. Nepřišel tak o svůj majetek a nadále žil se svou rodinou v Salcburku.

Morganatický sňatek 
Roku 1919 uzavřel nerovnorodý sňatek s Karolínou Ludescherovou (1883–1981), který nebyl císařem oficiálně uznán. Manželům se ještě před svatbou narodily tři děti:
 Jindřich (1908–1968)
 Ottmar (1910–1988)
 Veronika (1912–2001)

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage
  Biografie Jindřicha Ferdinanda

Jindřich Ferdinand
Jindřich Ferdinand
Jindřich Ferdinand
Jindřich Ferdinand
Narození v roce 1878
Narození 13. února
Narození v Salcburku
Úmrtí v roce 1969
Úmrtí 21. května
Úmrtí v Salcburku
Muži